Osoby o tym nazwisku:
 Adam Banaś
 Antoni Banaś – polski prawnik i polityk ludowy
 Bolesław Banaś – polski ekonomista i szermierz
 Dariusz Banaś – polski fizyk i nauczyciel akademicki
 Grzegorz Banaś – polski inżynier i polityk
 Jan Banaś – polski piłkarz
 Józef Banaś – polski matematyk
 Julia Banaś – polska modelka
 Magdalena Banaś – polska prawnik i polityk
 Małgorzata Banaś – polska zakonnica
 Marian Banaś – polski urzędnik państwowy
 Mieczysław Banaś – polski restaurator i zawodnik rajdowy
 Natalia Banaś – polsko-holenderska brydżystka
 Paweł Banaś
 Stanisław Banaś – polski aktor
 Teresa Banaś – polski biochemik
 Tomasz Banaś – polski gitarzysta
 Zbigniew Banaś – polski harcerz

en:Banaś